In der Mathematik ist die Schafarewitsch-Vermutung eine 1983 von Gerd Faltings bewiesene Vermutung aus der arithmetischen Geometrie. Sie wurde ursprünglich von Schafarewitsch auf dem Internationalen Mathematikerkongress 1962 in Stockholm aufgestellt und für hyperelliptische Kurven bewiesen.

Aussage 
Die Schafarewitsch-Vermutung besagt, dass es für einen Zahlkörper  und eine endliche Menge von Primidealen  im Ganzheitsring  nur endlich viele Kurven gegebenen Geschlechts  gibt, deren Néron-Modelle modulo der Ideale in  schlechte Reduktion haben, d. h. nach Reduktion algebraische Kurven mit Singularitäten sind.

Durch Übergang zur Jacobi-Varietät und Verwendung des Satzes von Torelli ist die Vermutung äquivalent zu der Vermutung, dass es nur endlich viele -dimensionale, prinzipal polarisierte, abelsche Varietäten mit schlechter Reduktion modulo der Ideale in  gibt.

Beispiele 

Für  besagt die Schafarewitsch-Vermutung, dass es nur endlich viele elliptische Kurven über  gibt, deren Néron-Modelle bezüglich Primzahlen in  schlechte Reduktion haben. Tatsächlich sind Néron-Modelle elliptischer Kurven durch eine Gleichung  gegeben und sie haben nur dann schlechte Reduktion modulo , wenn  und  nur durch die Primzahlen in  teilbar sind. Dies ist zu einer gegebenen Menge  nur für endlich viele  der Fall.

Anwendungen 

Aus der Schafarewitsch-Vermutung folgt mit Arbeiten von Alexei Nikolajewitsch Parschin die Mordell-Vermutung: eine algebraische Kurve vom Geschlecht  über einem Zahlkörper hat nur endlich viele rationale Punkte.

Analoga 

Die Schafarewitsch-Vermutung für Funktionenkörper wurde in Charakteristik Null 1971 von Arakelow und in positiver Charakteristik 1978 von Szpiro bewiesen.

Literatur 

 I. R. Shafarevich: Algebraic number fields, Transl. AMS 31, 25–39 (1963)
 A. N. Parshin: Algebraic curves over function fields I, Math. USSR Izv. 2, 1145–1170 (1968)
 S. Arakelov: Families of curves with fixed degenracies, Math. USSR Izv. 5, 1277–1302 (1979)
 L. Szpiro: Sur le théorème de rigidité de Parsin er Arakelov, Asterisque 164, 169–202 (1979)
 G. Faltings: Endlichkeitssätze für abelsche Varietäten über Zahlkörpern, Inv. Math. 73, 349–366 (1983)

Algebraische Zahlentheorie
Satz (Mathematik)